Primera División (spanisch Erste Liga) ist der Name zahlreicher Fußballligen in spanischsprachigen Ländern.

 in Europa (UEFA):
 Primera División, höchste spanische Fußballliga
 Primera División (Spanien, Frauen), höchste spanische Frauenfußballliga

 in Nord- und Zentralamerika (CONCACAF):
 Liga de Fútbol de Primera División, höchste costa-ricanische Fußballliga
 Primera División de México, höchste mexikanische Fußballliga, siehe Liga MX
 Primera División 'A' (Mexiko), zweithöchste mexikanische Fußballliga
 Primera División (Nicaragua), höchste nicaraguanische Fußballliga
 Primera División de Fútbol Profesional, höchste salvadorianische Fußballliga

 in Südamerika (CONMEBOL):
 Primera División (Argentinien), höchste argentinische Fußballliga
 Primera División (Chile), höchste chilenische Fußballliga
 Categoría Primera A, höchste kolumbianische Fußballliga
 Primera División (Paraguay), höchste paraguayische Fußballliga
 Primera División (Peru), höchste peruanische Fußballliga
 Primera División (Uruguay), höchste uruguayische Fußballliga
 Primera División (Venezuela), höchste venezolanische Fußballliga